Валдхуфендорф — это форма сельского поселения основанного в областях вырубки леса с фермами расположение по краям дорог, как бусы на цепочке. Типична для лесов центральной Германии как тип Рейхендорфа, в котором каждая усадьба имеет два широких куска земли прилегающих к дому.

История 
Этот тип поселения появился в X в. нашей эры в до того времени незаселённом северном Шварцвальде в Германии.

К 12-13 веку Валдхуфендорф также стал предпочитаемым типом деревни немецких поселенцев в Тюрингии, Саксонии и Силезии. Так как земля деревни была огражена живой изгородью ("Hecke" или "hag") эта местность так же была известна как Хагенхуфендорф.

Примечания 

Сельская география